Комсомол () — село в Сунтарском улусе Якутии России. Входит в состав Шеинского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в среднем течении реки Вилюй, в правобережной части речной долины, у озёр Бере, Хочуку.

 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — села Сунтар — 112 км, до центра наслега — села Шея — 7 км..

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17-18 °C; самого холодного (января) — −34 − −50 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Шеинский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % от общей численности населения в 14 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
Выезд на автодорогу федерального значения «Вилюй».

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Сунтарского улуса